Kimishima ist der Familienname folgender Personen:

 Arisa Kimishima (* 1995), japanische Leichtathletin
 Tatsumi Kimishima (* 1950), japanischer Manager